A família de foguetes Ares, foi um conjunto de veículos de lançamento estadunidense que seria desenvolvidos para NASA, mas que foi cancelado juntamente com o Programa Constellation.

Em termos de foguetes, o Ares poderia dizer:

Três veículos de lançamento derivados do Ônibus Espacial que desenvolvido para o Programa Constellation da NASA:
O Ares I seria um veículo de lançamento tripulado, destinado a lançar a nave Orion.
O Ares IV seria um veículo de lançamento, uma proposta de lançador de dupla utilização, quer para a nave Orion ou o Módulo Lunar Altair.
O Ares V  seria um veículo para lançamento de carga, destinava-se principalmente para o lançamento do Módulo Lunar.

Foguetes e mísseis